Museggtürme steht für:
 Museggmauer, Stadtmauer von Luzern, Schweiz, mit den neun Museggtürmen

Siehe auch:
 Müseggturm, ein Turm der ehemaligen Stadtmauer von Rapperswil, Schweiz